Пузево — название населённых пунктов в России:

 Пузево — село в Бутурлиновском районе Воронежской области
 Пузево — деревня в Локнянском районе Псковской области.